Iron Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Iron Springs (Arizona), im Yavapai County, Arizona  
 Iron Springs (Pennsylvania), im Adams County, Pennsylvania  
 Iron Springs (Utah), im Iron County, Utah